da:HCM Constanta
en:H.C.M. Constanţa
es:HCM Constanța
fr:HCM Constanţa
pl:HCM Constanţa
ro:HCM Constanța
sk:HCM Constanţa